Михайло-Лукашовский сельский совет () — входит в состав
Вольнянского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Михайло-Лукашово.

История 
 1943 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Михайло-Лукашово 
 с. Миролюбовка 
 с. Нововасилевское 
 с. Новомихайловское

Примечания